Todesfahrt steht für
Tatort: Todesfahrt (2002), deutscher TV-Krimi von Udo Witte 
Todesfahrt (1919), Spielfilm
Siehe auch
 Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123